Twardy ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Twardy, Hochschullehrer für Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Köln)
 Robert Twardy (1880–1955), deutscher Geodät und Politiker (SPD)
 Roman Twardy, deutscher Lehrer, Lehrbeauftragter und Chorleiter
 Werner Twardy (1926–1977), deutscher Komponist und Dirigent